Los parques más icónicos de la Medellín de 2020 son los Parques del Río Medellín, una ambiciosa obra de urbanismo y ornato público.

Otro parque importante es el "Central Park", que si bien está ubicado en el territorio municipal de Bello, es propiedad del Municipio de Medellín.

Con una extensión de un millón de metros cuadrados, el “Central Park”, situado en la zona norte de la ciudad, es un amplio terreno destinado a actividades básicamente recreativas y lúdicas, así como deportivas, además de conciertos, con una capacidad para 100.000 asistentes, y que eventualmente se podrá utilizar también para concentraciones de otra índole, tales como políticas o religiosas. 
En su interior se localiza el Autódromo de Medellín, con 300.000 metros cuadrados de extensión.
Está diseñado para practicar deportes de motor como carreras de carros, motos y karts, además de ciclismo, patinaje y atletismo, entre otros.

Medellín cuenta además con varios otros parques urbanos de diseño "clásico" que se caracterizan por ser muy tradicionales en el ámbito cultural e histórico de la ciudad, lo cual los convierte en lugares recomendados de encuentro y esparcimiento.

 Parque de Bolívar. Inaugurado en 1892, es un lugar emblemático de Medellín, también cargado de historia. Los terrenos que hoy ocupa fueron propiedad del ciudadano inglés Tyrrel Stuart Moore, quien en 1844 decidió donar a la ciudad el terreno para una plaza y para las calles aledañas, con la condición de que se bautizara el barrio como "Nueva Londres" y que la plaza se llamara de "Bolívar". Pero al final los ciudadanos prefirieron la denominación de Villanueva para el barrio y solo se respetó su voluntad en el nombre de la plaza. En 1923 se colocó allí la estatua ecuestre del libertador Simón Bolívar, obra del escultor italiano Giovanni Anderlini y fundida por el también escultor italiano Eugenio Maccagnani. En su alrededor también residieron por largas décadas los miembros de las principales familias de Medellín. La edificación dominante es la Catedral Basílica Metropolitana, diseñada por el arquitecto francés Carlos Carré, y cuya construcción se inició en 1890 y se terminó en 1931. Al costado oriental se encuentra el Teatro Lido sede del Ballet Folclórico de Antioquia, y por el sur se conecta al Bulevar de Junín. Una de las actividades principales realizadas en el lugar se lleva a cabo todos los domingos, cuando la Banda Sinfónica de la Universidad de Antioquia presenta conciertos y números musicales, clásicos y folclóricos. Este concierto, celebrado al aire libre, se conoce como la Retreta del Parque. Los nombres de las calles que confluyen allí hacen alusión a tres países liberados del yugo español por Bolívar. El primer sábado de cada mes se celebra el mercado artesanal de San Alejo.

 Parque de Berrío. Corazón geográfico de la ciudad, donde los antioqueños han confluido por generaciones como principal lugar de encuentro. La historia de este parque está estrechamente ligada con la del templo de La Candelaria, construido inicialmente en 1649. La Plaza Principal, como se le llamó en un comienzo, era la antesala de la iglesia y allí coincidían los feligreses antes de la eucaristía y después de esta. Entre 1784 y 1892, funcionó allí el mercado público y también fue escenario de ejecuciones y grandes actos públicos y políticos. Como en todas las grandes ciudades de influencia hispánica, las familias más prestantes vivían alrededor de la plaza, que, en 1895, cambió su nombre por el de Pedro Justo Berrío, una de las principales figuras políticas de la región en el siglo XIX. Antes de convertirse en la zona financiera por excelencia de la ciudad, el parque Berrío sufrió varios incendios: en 1917, 1921 y 1922. Las viejas casonas tuvieron que tumbarse y ceder el paso a modernas construcciones, donde tomaron asiento las sedes bancarias y del comercio. Pero quizás su más grande transformación la vivió a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, cuando se le sometió a un rediseño y un profundo trabajo de cimentación, a fin de acomodar la nueva estación del metro de Medellín. Hoy sigue siendo lugar de encuentro de personas que sobre las bancas sientan las bases de sus negocios. En el centro se ubica la Estatua de Pedro Justo Berrío, en la esquina sur-occidental se aprecia La Gorda, nombre cariñoso que la gente ha dado a la escultura monumental del Maestro Fernando Botero. En otra esquina está la escultura El Desafío, de Rodrigo Arenas Betancur.

 Parque de Boston. Localizado en el barrio del mismo nombre, el cual hace parte del perímetro del centro de la ciudad pero con un ambiente residencial. En el centro del parque se ubica la estatua de José María Córdova y en el costado norte esta el busto del poeta Carlos Castro Saavedra. En la esquina noroccidental se encuentra la Iglesia Nuestra Señora del Sufragio. 
 Parque del Poblado. Es conocido por ser el sitio donde se fundó el primer poblado del Valle de Aburra en 1616. En el costado oriental se encuentra la Iglesia de San José construida en 1904. También se encuentra la escultura en Homenaje al Primer Poblado.
 Parque de Belén. Ubicado en el barrio del mismo nombre al sur-occidente de la ciudad, se caracteriza por tener una vida bancaria y comercial muy activa. En el centro se ubica el busto del Libertador Simón Bolívar, y el costado occidental esta la Iglesia Nuestra Señora de Belén.
 Parque San Antonio. En realidad se trata de dos áreas que la gente comúnmente confunde como un solo sitio, entre la calle 44 (San Juan) y la calle 45 se encuentra el verdadero Parque de San Antonio, el cual cuenta con zonas verdes y arborizadas. En la esquina sur-occidental se ubica la Iglesia San Antonio de Padua, construida entre 1884 y 1902, posee una de las cúpulas más grandes de Colombia. El área entre la Calle 45 y la calle 46 (Maturín) es la “Plaza San Antonio”.
 Parque del Periodista. Pequeña área arborizada en pleno centro de Medellín. Anteriormente era un sitio frecuentado principalmente por periodistas, donde departían sobre muchos temas, en espacial del país y del mundo; ahora es un sitio que reúne a una variada población de la ciudad. En el parque se encuentran el busto del periodista Manuel del Socorro Rodríguez y un monumento en memoria de las víctimas de la violencia.
 Parque Lleras. Se destaca porque es uno de los íconos contemporáneos de la comunidad de Medellín. Es un lugar de gran afluencia de jóvenes y adultos, nacionales y extranjeros, en especial los días jueves, viernes y sábados. El Parque Lleras es el corazón de la “zona rosa” de la ciudad. Cuenta con una nutrida y variada cantidad de restaurantes que ofrecen todo tipo de cocina internacional, y con muchas discotecas, bares y cafés, todos de óptima calidad.

Parques urbanos más recientes 

Como parte de importantes avances que la ciudad ha vivido en las últimas décadas, en 2020 podemos encontrar en ella parques urbanos con apariencias novedosas, que rompen con los trazados tradicionales. Gozan de muy buena acogida y se han convertido en nuevos puntos de referencia para Medellín. Aquí algunos de ellos.

 Parque Explora. Parque Explora es un museo interactivo para la apropiación y divulgación de la ciencia y la tecnología, con 22 mil metros cuadrados de área interna y 15 mil de espacio público, donde se albergan más de 300 experiencias interactivas, una sala infantil (sólo para niños menores de 120 centímetros ), auditorios, salas de exposiciones temporales y el acuario de agua dulce más grande de Latinoamérica (en este acuario se recrean dos ecosistemas en riesgo: el bosque húmedo tropical y los arrecifes de coral).2

 Parque de los Pies Descalzos. Es un espacio lúdico donde también se ubica el Museo Interactivo EPM. Ambos, parque y museo, ocupan conjuntamente un espacio de 30.411 metros cuadrados. Este parque fue inspirado en la filosofía oriental Zen; cuenta con un pequeño bosque de bambú, una zona de arena, fuentes de agua y zonas verdes. En todas esas áreas se puede caminar con los pies descalzos, lo que permite sentir y estimular el cuerpo a través del contacto de los pies con las diferentes texturas del suelo. En el parque hay guías que enseñan a recorrer el lugar mientras las personas sienten un oasis de tranquilidad natural en medio de la ciudad. En promedio, más de 87 mil personas disfrutan visitándolo durante el año. Igualmente, en el parque hay cafés y restaurantes al aire libre, y es usual la programación de conciertos y eventos. En el sector se encuentran el edificio de las Empresas Públicas de Medellín, el Teatro Metropolitano y el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones “Plaza Mayor”.

 Parque de Los Deseos. Se localiza al nororiente de Medellín; cuenta con 12.000 m², y fue construido con el fin de relacionar más la gente con el Universo. Ofrece 8 atracciones lúdicas diferentes, que dan testimonio de los sueños, los deseos y los logros de la humanidad en diferentes épocas: helióstato, réplica observatorio Muisca, mundo de los vientos, esfera celeste, voces a distancia, reloj solar, eclipse y asoleamiento en Medellín, permitiendo al visitante conocer o recordar estos primitivos sistemas. 
En su perímetro se localizan el Planetario y la Casa de la Música, y en el sector se ubican también la Universidad de Antioquia, el Jardín Botánico, el Parque Explora (museo interactivo), el Parque Norte (parque de atracciones) y la Estación Universidad del Metro.
 Parque de La Bailarina. Situado en la zona de El Poblado, sector sur de la ciudad, tiene una extensión de 80.000 m² que atraviesa 7 barrios. Es una opción de descanso para todo público, cualquier día de la semana, y a cualquier hora. También es una opción considerable para deportistas y para quienes gustan de caminar, así como para los que se toman un descanso al mediodía en sus labores; y para aquellos que disfrutan de un sitio donde fantasear y divagar.

Parques culturales 
 Parque de la bailarina. Antiguo "Parque Astorga", oficialmente llamado hoy en día Parque de la Bailarina Isabel Cristina Restrepo Cárdenas desde el 15 de julio de 2009. Está ubicado tres cuadras abajo del parque de El Poblado. Fue nombrado Parque de la Bailarina por acuerdo municipal número 44 de 2008 por el concejo de Medellín en honor a la mejor bailarina de ballet clásico de la ciudad, quien fuera asesinada en dicho parque el 15 de junio de 2008. Los días 15 de cada mes, el colectivo artístico "Alas de mariposa" realiza presentaciones artísticas en este lugar en contra la violencia contra la mujer y los feminicidios en la ciudad.

Parques temáticos 

Con una extensión de un millón de metros cuadrados, el “Central Park”, situado en la zona norte de la ciudad, es un amplio terreno destinado a actividades básicamente recreativas y lúdicas, así como deportivas, además de conciertos, con una capacidad para 100.000 asistentes, y que eventualmente se podrá utilizar también para concentraciones de otra índole, tales como políticas o religiosas. En su interior se localiza el Autódromo de Medellín, con 300.000 metros cuadrados de extensión. Está diseñado para poner en práctica deportes de motor, carreras de carros, motos, karts, además de ciclismo, patinaje y atletismo, entre otros deportes.

Plazas y Plazuelas 
 Plaza de San Antonio. Construida en 1994, es la plaza más grande del centro de Medellín: 33.000 m². Lugar para el encuentro ciudadano y la programación de eventos públicos. Tiene como especial atractivos tres esculturas monumentales de Fernando Botero y "El Portón de San Antonio”, escultura moderna de Ronny Vayda. Generalmente la gente lo llama Parque San Antonio.

 Plaza Cisneros. Ubicada entre la Biblioteca EPM y los Edificios Vásquez y Carre. Cuenta con un bosque de postes luminosos, de 24 metros de altura. Son 300 postes con 2100 reflectores (siete por torre) y 170 lámparas de piso. Estos elementos se mezclan, a su vez, con bambú, y fuentes de agua. Es una especie de bosque artificial, con espacios claros para el encuentro y concentraciones masivas. 

 Plaza Botero. Inaugurada en 2002, está ubicada al frente de la fachada principal del Museo de Antioquia. Cuenta con 7000 m², en los cuales se exhiben de manera permanente en el espacio público, 23 esculturas monumentales realizadas por Fernando Botero
 Plaza de la Libertad. Ubicada en la zona de La Alpujarra, construida en el año 2011 tiene un área de unos 70.000 m²; cuenta con dependencias gubernamentales y privadas, y es también una plaza pública abierta al esparcimiento; además, es un centro de convergencia y articulación de las principales actividades y flujos peatonales que se desarrollan en el sector administrativo y cultural de la ciudad.

 Plazuela San Ignacio. Lugar tradicional de la ciudad; en su costado oriental se ubican tres edificios históricos: el Edificio San Ignacio sede histórica de la Universidad de Antioquia; la Iglesia San Ignacio una muestra del barroco, y el Claustro San Ignacio, de estilo neoclásico o republicano en el exterior, y con elementos góticos en el interior. En la Plazuela se encuentran la estatua del General Francisco de Paula Santander, el busto de Marceliano Vélez y el monumento al primer centenario de la Universidad de Antioquia.
 Plazuela Nutibara. Lugar representativo de la ciudad, en sus alrededores se encuentran ubicados edificios tradicionales que han sido catalogados como patrimonio de la ciudad: El Palacio de la Cultura, una de las edificaciones de mayor valor arquitectónico, antigua sede de la Gobernación de Antioquia, y el Hotel Nutibara; también se encuentra la fuente Cacique Nutibara, obra del Mestro Pedro Nel Gómez. Es vecina de la Plaza Botero.
 Plazuela de la Veracruz. Aquí está ubicada la Iglesia de La Veracruz, que le da nombre a la Plazuela. Tiene una fuente de bronce y el monumento de mármol, homenaje al héroe de la independencia Atanasio Girardot.
 Plaza Minorista Jose María Villa. Plaza de mercado público ubicada en el centro de la ciudad. Fundada el 15 de marzo de 1984 para reemplazar la antigua plaza de Cisneros.

Parques Biblioteca 

Se da este nombre a cinco nuevos parques que se construyeron en la ciudad a partir de 2006. En el Plan de Desarrollo de la ciudad para el año 2009 estuvo programada la construcción de otros 5 de estos funcionales parques-biblioteca, siempre pensados para la población medellinense de menores recursos, con el objeto de procurar su inclusión en la cultura, la ciencia, la tecnología y la investigación. 

Están ubicados en lugares estratégicos y periféricos de la ciudad, en zonas habitadas por población de escasos recursos, con el fin de integrar estos ciudadanos a la cultura y la sociedad toda mediante una arquitectura, un paisajismo y una infraestructura modernas e incluyentes. Han sido sumamente apreciados por la población y admirados por urbanistas, sociólogos y personalidades nacionales y extranjeras, y han generado un ambiente de convivencia y paz como nunca se había visto en Medellín.

Se concibieron como espacios para el encuentro comunitario con la lectura, el espacio público para el esparcimiento, la familia, la cultura, el tiempo libre y el futuro, y con el fin primordial de poner la educación al alcance de la ciudadanía, con la particularidad de que dicha educación se lleve a cabo en conjunto con la recreación, para estimular el gusto por la vida, el crecimiento personal y social y la convivencia ciudadana.

A partir de 2009 se construyeron otros 5 nuevos parques-biblioteca, igualmente en las zonas más necesitadas de la ciudad.

Referencias

Véase también 
 Medellín
 Turismo en Medellín
 Museos en Medellín
 Teatros de Medellín
 Iglesias de Medellín

Enlaces externos 

 
 
http://www.plazaminorista.com/portal/sitio/contenidos_mo.php?c=307